Основна стаття: Вімблдонський турнір 2011

Чемпіонкою Вімблдонського турніру 2010 року була Серена Вільямс, США. Вона поступилася в четвертому колі Маріон Бартолі. Виграла турнір Петра Квітова, здолавши в фіналі Марію Шарапову з рахунком 6–3, 6–4. Для Квітової це була перша звитяга в турнірах Великого шолома.

Сіяні гравці 

  Каролін Возняцкі (4 коло)
  Віра Звонарьова (3 коло)
  Лі На (2 коло)
  Вікторія Азаренко(півфінал)
  Марія Шарапова(фінал)
  Франческа Ск'явоне (3 коло)
  Серена Вільямс (4 коло)
  Петра Квітова (Чемпіонка)
  Маріон Бартолі (чвертьфінал)
  Саманта Стосур (1 коло)
  Андреа Петкович (3 коло)
  Світлана Кузнецова (3 коло)
  Агнешка Радванська (2 коло)
  Анастасія Павлюченкова (2 коло)
  Єлена Янкович (1 коло)
  Юлія Ґерґес (3 коло)

<li> Кая Канепі (1 коло)
<li> Ана Іванович (3 коло)
<li> Яніна Вікмаєр (4 коло)
<li> Пен Шуай (4 коло)
<li> Флавія Пеннетта (3 коло)
<li> Шахар Пеєр (1 коло)
<li> Вінус Вільямс (4 коло)
<li> Домініка Цибулкова (чвертьфінал)
<li> Даніела Гантухова (3 коло)
<li> Марія Кириленко (3 коло)
<li> Ярміла Ґайдошова (3 коло)
<li> Катерина Макарова (1 коло)
<li> Роберта Вінчі (3 коло)
<li> Бетані Маттек-Сендс (1 коло)
<li> Луціє Шафарова (2 коло)
<li> Цветана Піронкова (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Ф Ск'явоне
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Є Докич
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=
| RD1-team03=

Секція 6

Секція 7

Секція 8 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Є Янкович
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=
| RD1-team02={{Nowrap| МХ Мартінес Санчес}}
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М Нікулеску
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= С Баммер
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= К О'Браєн
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К Дате-Крумм
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= А Аманмурадова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= В Вільямс
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= Ц Піронкова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= К Джорджі
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= В Кінґ
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= П Мартич
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= О Весніна
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л Поус Тіо
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А Ріск
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= В Звонарьова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=
| RD2-team01=

Виноски 

Вімблдонський турнір
2011 у тенісі
2011 у Великій Британії